Valenti Gonzaga ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Valenti Gonzaga (1725–1808), italienischer Geistlicher, Kardinalbischof von Albano und Porto
 Silvio Valenti Gonzaga (1690–1756), italienischer Geistlicher, Kardinalbischof von Sabina